Allenella är ett släkte av snäckor. Allenella ingår i familjen punktsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Släktets namn Allenella är en palindrom.

Källor 

Punktsnäckor
Allenella
Palindromer